HZHB se može odnositi na:

 Hrvatska zajednica Herceg-Bosna (udruženje), krovno udruženje Hrvata u Bosni i Hercegovini;
 Hrvatska Republika Herceg-Bosna, do 1993. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna;
 Hrvatsko zajedništvo Herceg-Bosne, bivša politička stranka.